

Astronomia 
 104896 Schwanden – asteroide della fascia principale

Geografia

Germania 
 Kottweiler-Schwanden – comune nel circondario di Kaiserslautern (Renania-Palatinato)

Svizzera 
 Schwanden – ex comune ora frazione del comune di Glarona Sud (Canton Glarona)
 Schwanden – frazione di Schüpfen, comune nella regione del Seeland (Canton Berna)
 Schwanden bei Brienz, già Schwanden – comune nella regione dell'Oberland (Canton Berna)

Persone 
 Burchard von Schwanden (?-1310) – militare e religioso svizzero